Aimé Georges Parrot (Semondans, Doubs, 24 de julho de 1910 — Bayonne, 24 de janeiro de 1991) foi um micologista  francês.  

Foi professor de ciências naturais em Dijon,  perto de  Biarritz.

Fonte 
 André Charpin e Gérard-Guy Aymonin (2004), Bibliografia seletiva das flores da França. V. Notas biográficas sobre os autores citados: P-Z e complementos. Le Journal de Botanique de la Société botanique de France, 27 : 47-87.

Botânicos da França